Isabella von Portugal (port. Isabel de Portugal, deutsch auch Elisabeth) ist der Name folgender Personen:

 Isabel de Portugal (1397–1471), Herzogin von Burgund, Ehefrau von Philipp III.
 Isabella von Portugal (1428–1496), Königin von Kastilien und León, Ehefrau von Johann II.
 Isabel von Portugal (1432–1455), Königin von Portugal, Ehefrau von Alfons V. von Portugal
 Isabella von Portugal (1503–1539), deutsche Kaiserin, Ehefrau von Karl V.

Siehe auch:
 Elisabeth von Portugal (Isabella von Aragon; 1271–1336), Königin von Portugal, Ehefrau von Dionysius von Portugal
 Isabella von Aragón und Kastilien (Isabel de Aragón y Castilla; 1470–1498), Königin von Portugal, Ehefrau von Manuel I.
 Élisabeth de Bourbon (Isabel de Borbón y Médicis; 1602–1644), Königin von Spanien und Portugal, Ehefrau von Philipp IV.